Kyoto est une ville au Japon, et la capitale de la Préfecture de Kyoto. 

Kyoto peut faire également référence à :
 la Préfecture de Kyoto, une unité administrative et électorale au Japon ;
 le Protocole de Kyoto, une convention-cadre internationale sur le changement climatique ;
 le Kyoto Sanga Football Club, un club de football à Kyoto ;
 l'Université de Kyoto ;
 Kyoto Electronics, une société d'électronique mexicaine ;
 Kyoto, une technique danzan-ryū de ju-jutsu ;
 Kyoto, une chanson de 2013 du rappeur suédois Yung Lean ;
 Kyoto, une chanson de 2011 de Skrillex ;
 Kyoto, un album des Art Blakey's Jazz Messengers ;
 Kyoto, un album de 2018 de Tyga ;
 Kyôto, un roman de Yasunari Kawabata ;
 le Prix de Kyoto ;
 (4352) Kyoto, un astéroïde ;
 Kyoto, un album de Tangerine Dream ;
 Kyoto, un film réalisé par Noboru Nakamura, sorti en 1963.
 Kyoto shogi, une variante de shōgi